Zheng Saisai era la campionessa in carica dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Danielle Collins ha sconfitto Dar'ja Kasatkina con il punteggio di 6-3, 6(10)-7, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elise Mertens (semifinale)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Madison Keys (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (finale)
  Veronika Kudermetova (ritirata)

 Petra Martić (secondo turno)
 Danielle Collins (campionessa)
 Julija Putinceva (quarti di finale)
 Alison Riske (secondo turno)

Qualificate 

  Emina Bektas (primo turno)
  Han Na-lae (primo turno)

 Ana Konjuh (semifinale)
 Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)

Wildcard 

  Claire Liu (secondo turno)

 Emma Raducanu (primo turno)

Ranking protetto 

  Coco Vandeweghe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2021